Білявинці — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Білявинці — село, Бричанський район, Молдова